Stahlhelm désigne une organisation allemande d'anciens combattants créée après la Première guerre mondiale: Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten
Stahlhelm désigne le casque de soldat : Stahlhelm (casque)